Radentscheid steht für:

 Radentscheid, alternative Bezeichnung für die Initiative Volksentscheid Fahrrad, Bürgerinitiative in Berlin
 Radentscheid Kassel, Initiative zur Förderung der Radverkehrs-Infrastruktur
 Radentscheid München, Initiative zur Stärkung der Fahrradinfrastruktur

Siehe auch:
 Initiative Volksentscheid Fahrrad #Initiativen zu Volksentscheiden für Radinfrastruktur in anderen Städten